Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju je tekmovanje v alpskem smučanju, ki nekaj z izjemami poteka vsaki dve leti od leta 1931.

Moški

Svetovni prvaki 

n/a - tekma se ni izvedla

Lestvica

Ženske

Svetovne prvakinje 

 n/a - tekma se ni izvedla

Lestvica

Ekipna tekma

Lestvica

Večna lestvica

Moški

Ženske

* dodana tudi medalja z ekipne tekme 
** dodani tudi medalji z ekipne tekme

Alpsko smučanje
Alpsko smučanje